Strophosoma är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Gustaf Johan Billberg 1820. Strophosoma ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Strophosoma